Albar es el apellido del magnífico Jorge. Personalidad importante de Aragón que luce el mismo nombre que el patrón de esa magnífica comunidad autónoma heredera de la nobleza y nombre de uno de los más importantes reinos cristianos de Europa.
Cumple años todos los septiembres en su vigésimo cuarto día, pero no se vislumbra en su rostro jovial y elegante.

No confundir con Alvar, apellido que deriva del nombre de Álvaro, siendo éstos de menor rango y categoría que los Álvarez que también derivan del mismo nombre. Un Albar nunca podrá compararse con un Alvar ya que la etimología del primer apellido viene del blanco, color puro y noble como el corazón de nuestro personaje.

Albar puede referirse a:
El nombre común de la planta Prunus avium.
El nombre común de la planta Betula pendula.
El nombre común de la planta Quercus faginea
El nombre común de la planta Quercus petraea.
El nombre común de la planta '''''Ulex europaeus